dawne gminy:
 gmina Żory (1945-1954) 
 gmina Żory (1977-1982)